Йелоукард () е американска поп пънк група, създадена през 1997 г. Същата година излиза дебютния им албум „Midget Tossing“. „Where We Stand“, вторият им албум, е издаден през 1999 година и следва стилистиката на предходния диск. Най-голяма популярност на групата донася албумът „Ocean Avenue“ (2003). Той включва песни от саундтраковете на компютърните игри „Burnout 3: Takedown“ и „FlatOut 2“.

Членове на групата 
 Райън Ки – фронтмен, ритъм китара (2000 –)
 Шон Макин – цигулка, бек вокали (1997 –)
 Райън Мендес – соло китара (2005 –)
 Лонжиньо Парсънс III – барабани (1997 –)
 Шон О'Донъл – бас китара (2010 –)

Албуми 
 Midget Tossing (1997)
 Where We Stand (1999)
 One for the Kids (2001)
 Ocean Avenue (2003)
 Lights and Sounds (2006)
 Paper Walls (2007)
 Going Home (2011)
 Yellowcard (2011)

Сингли и видеоклипове

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на Йелоукард
 Интервю с Райън Кий в списание „Алтърнатив Прес“

Американски пънк групи